Сокс ():

 Сокс — это одна из разновидностей игры футбэг, очень распространённая среди молодежи.
 Сокс — кот, был любимым питомцем семьи президента США Билла Клинтона.
 СОКС — система обнаружения подводных лодок по кильватерному следу.